Ботанічний заказник місцевого значення «Цілинна балка Армалітна-Партизанська» (втрачений) був оголошений  рішенням Запорізького облвиконкому №207 від 02.10.1987 року в межах Осипенковського району м.Запоріжжя. Площа – 5 га.

24 грудня 2002 року Запорізька обласна рада прийняла рішення №12 «Про внесення змін  і доповнень до  природно-заповідного фонду області», яким було ліквідовано 41 об’єкт ПЗФ. 

Скасування статусу відбулось незаконно, із зазначенням сумнівної причини «не відповідає  класифікації території ПЗФ України».

Джерела 

Втрачені природоохоронні території (2000—2015)
Втрачені природоохоронні території Запорізької області